Serowitz bezeichnet

 Žirovnice, Stadt in Tschechien
 Syrovice, Gemeinde in Tschechien